GP:
  — марка элементов питания и аккумуляторных батарей, выпускаемых гонконгской фирмой «GP Batteries International Limited».
 GP ULTRA PLUS — марка аккумуляторов, батарей, элементов питания и зарядных устройств, выпускаемых в КНР на заводе «ZHEJIANG MUSTANG BATTERY CO.LTD.».
 Гран-при () — аббревиатура в названиях авто- и мотогонок, а также команд и автомобилей.

См. также 
.gp — Национальный домен Гваделупы.